James Ryan peut désigner : 
 James Ryan (1887-1957), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (1952-), acteur et réalisateur sud-africain ;
 James Ryan (1983-), joueur néo-zélandais de rugby à XV  ;
 James Ryan (1996-), joueur irlandais de rugby à XV.

Voir aussi